Dieser Artikel behandelt die kroatische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England.

Qualifikation

Gruppe 4 

Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Kroatisches Aufgebot

Kroatische Spiele

Vorrunde

Abschlusstabelle der Gruppe 4

Viertelfinale 

Kroatien
1996